

Codici 
 AOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aroa (Papua Nuova Guinea)
 AOA – codice valutario ISO 4217 della Kwanza angolana, valuta dell'Angola

Aeronautica 
 Angle of Attack  – angolo di attacco o incidenza: l'angolo acuto tra la corda delle ali e il vento relativo, variabile velivolo per velivolo.

Musica 
 AOA  – girl group sudcoreano

Zoologia 
 Aoa, genere di farfalla appartenente alla famiglia delle Pieridae.

Altro 
 Alpha Omega Alpha (AOA o ΑΩΑ), abbreviazione  per The Alpha Omega Alpha Honor Medical Society, una società onoraria per studenti di medicina, medici e scienziati in campo medico, degli Stati Uniti d'America e del Canada.